Tiefentalbach ist ein Gewässername:

 Tiefentalbach (Döritz), rechter Zufluss der Döritz (zum Lauterbach, zum Main) in Schwabthal, Stadt Bad Staffelstein, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Tiefentalbach (Eichgraben), rechter Zufluss des Eichgrabens (zum Neckar) im Stadtgebiet von Marbach am Neckar, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Tiefentalbach (Katzbach), rechter Zufluss des Katzbachs (zur Schwarzach, zur Naab) bei Guteneck, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Tiefentalbach (Krähenbach), rechter Zufluss des Krähenbachs aus dem Eßlinger Tiefental gegenüber der Eßlinger Mühle, Stadtteil Eßlingen, Tuttlingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Tiefentalbach (Lauter), rechter Zufluss der „Großen“ Lauter (zur Donau) vor Weiler, Stadtteil Münzdorf, Hayingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Tiefentalbach (Melach), linker Zufluss der Melach bei Wildgrube, Gemeinde Oberperfuss, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Tiefentalbach (Nußbach), recjter Zufluss des Nußbachs (zur Gutach, zur Kinzig) in Nußbach, Stadt Triberg im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Tiefentalbach (Prim), rechter Zufluss der Prim beim Wohnplatz Michelhölzle von Frittlingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
  Tiefentalbach, Name der Schwarza in Niederösterreich, siehe Tiefental (Schwarza)
 Tiefentalbach (Schwarzach), rechter Zufluss der Schwarzach (zur Isel) bei Kienburg, Gemeinde Matrei in Osttirol, Bezirk Lienz, Tirol
 Tiefentalbach (Werre), rechter Zufluss der Werre in Herford, Ostwestfalen

Siehe auch:
 Tiefenbachtal
 Tiefental
 Tiefentalgraben